

Лази-Дуже — село в гміні Розпша Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Лази-Дуже — село в гміні Тикоцин Білостоцького повіту Підляського воєводства